Natura puede referirse a:

 La palabra latina para naturaleza.
 La divinización de la naturaleza, identificada con la griega Physis.

Instituciones y empresas 
 Natura, empresa brasileña de cosméticos.
 Natura, canal de televisión español.
 Natura, revista de botánica editada en Buenos Aires.
 Natura Park, hotel de la República Dominicana.
 Red Natura 2000, red de áreas de conservación de la biodiversidad en la Unión Europea.
 Terra Natura, empresa española que gestiona zoológicos.

Marcas
 Natura, una marca de jugos de néctar de Nestlé

Enlaces externos